Тене́ево () — село в Кошкинском районе Самарской области в составе сельского поселения Русская Васильевка.

География 
Находится на правом берегу реки Кондурча на расстоянии примерно 14 километров по прямой на северо-восток от районного центра — села Кошки.

История
Основано на месте одноимённой калмыцкой слободы в 1720—1730-х годах, вероятно, верховыми чувашами из западных районов нынешней Чувашской Республики: Курмышского (деревни Тенеево, Кадеево и другие), Ядринского (деревни Штанаши и другие) и Чебоксарского (деревни Ишаково и другие) уездов. В середине XIX века русские составляли 51% населения, занимали отдельную часть села. Жители — до 1835 года государственные, до 1860-х годов — удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. По состоянию на 1900 год в селе функционировали волостное правление, земская школа, земская почтовая станция, в окрестностях села — три ветряных и одна водяная мельница.
Выходцы из Тенеева заселили ближние посёлки Вишнёвка и Новое Тенеево.
 Административно-территориальная принадлежность
В составе: Самарского уезда Симбирской губернии (в XIX — начале XX века), затем — Самарской губернии. В 1900 году — центр одноимённой волости.

Население 

Согласно переписи населения 1897 года в селе Тенеево (при реке Кондурче) Самарского уезда Самарской губернии в 209 дворах проживали 1251 человек: 623 мужчины и 628 женщин, русские и чуваши, православные и «идолопоклонники».
Постоянное население, согласно переписи 2002 года, составляло 308 человек, преобладающие национальности — русские (41%), чуваши (55%).

Инфраструктура 
По состоянию на 2010 год имелись школа, клуб, медпункт, отделение связи.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Кошкинского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке